Näs landskommun kan avse:

Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Gotlands län
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Jämtlands län
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Malmöhus län. Bytte 1899 namn till Trollenäs landskommun 
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Skaraborgs län, Vartofta härad
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Skaraborgs län, Åse härad. Bytte 1886 namn till Vänersnäs landskommun
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Uppsala län, Åsunda härad. Bytte 1886 namn till Enköpings-Näs landskommun
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Uppsala län, Bro härad. Bytte 1886 namn till Stockholms-Näs landskommun
Näs landskommun, 1863-1951 en kommun i Uppsala län, Ulleråkers härad. Bytte 1886 namn till Uppsala-Näs landskommun